De trillingsfrequentie, ook wel energetische vibratie of energietrilling genoemd, is een term uit de esoterie die wordt gebruikt om aan te duiden dat alles in het heelal een bepaalde frequentie met zich mee zou dragen, zo ook gedachten, woorden en emoties. Het wordt beschouwd als pseudowetenschap.

De frequenties kunnen hoog en positief zijn of laag en negatief, en alles daartussenin. Negatieve emoties, zoals frustratie, boosheid en haat, zouden een lage frequentie hebben en positieve emoties, zoals liefde, vreugde en dankbaarheid, een hoge. De ziel zou een hoge trillingsfrequentie hebben. Door je fysieke lichaam en ziel steeds meer op elkaar af te stemmen, zou de energiefrequentie verhoogd worden. Als het bewustzijnsniveau hoger is, zou men resoneren op geluk en overvloed. Emoties en energieën van een lagere trilling zouden dan kunnen verdwijnen.

Ieder persoon zou een persoonlijke trillingsfrequentie hebben die zou onthullen wie je bent.

Het uitgangspunt van de trillingsfrequentie, in esoterische context, zou zijn dat ons lichaam bestaat uit moleculen, die voortdurend trillen en elektromagnetische energiegolven creëren.

Onderzoekers weten al lange tijd dat gedachten en gedragingen het ritme in het lichaam beïnvloeden. Angstige gedachten zouden bijvoorbeeld leiden tot het vrijkomen van stresshormonen die de hartslag versnellen of vertragen. Ook de geluidstrillingen van muziek beïnvloeden gedachten, emoties en lichaamssystemen. Mensen die de term 'trillingsfrequentie' in de esoterie gebruiken, denken dat ons gedrag en onze gedachten ook veel kleinere ritmes kunnen veranderen. Zij geloven dat het mogelijk is om de trillingen op cellulair en atomair niveau te versnellen of te vertragen door het veranderen van onze gedachten, ons gedrag en zelfs onze omgeving. Er wordt gesuggereerd dat het mogelijk is om de snelheid van deze trillingen te veranderen, op cellulair niveau, om het algehele welzijn te verbeteren.

Natuurwetenschappelijk perspectief 
In de natuurkunde wordt een trillingsfrequentie uitgedrukt in hertz. In de esoterie wordt daarentegen nimmer een aantal hertz genoemd, en deze zogenaamde trillingen kunnen ook op geen enkele wijze gemeten of geobjectiveerd worden. Dat een trilling 'negatief' zou kunnen zijn, is in de natuurkunde helemaal een onbestaanbaar begrip.

Zie ook 
 Bewustzijnsschaal van Hawkins

Esoterie
Pseudowetenschap